Brault ist der Familienname folgender Personen:

 Cédia Brault (1894–1972), kanadische Sängerin
 Henri Brault (1894–1964), französischer Geistlicher, Bischof von Saint-Dié
 Henry Brault (* 1928), französischer Sprinter
 Jacques Brault (1933–2022), kanadischer Dichter, Essayist und Übersetzer
 Michel Brault (1928–2013), kanadischer Filmregisseur und Kameramann
 Victor Brault (1899–1963), kanadischer Sänger, Chordirigent und Musikpädagoge
 Zachary Brault-Guillard (* 1998), kanadisch-französischer Fußballspieler